Яменец — название населённых пунктов:

Россия 
 Яменец — посёлок в Красногорском районе Брянской области.

Украина 
 Яменец — село в Емильчинском районе Житомирской области.